Gruna je název více míst:
 Gruna (Drážďany), místní část města Drážďany v Německu
 Gruna, obec a vesnice v okrese Svitavy

Externí odkazy